Diaspora kan henvise til flere artikler:

 Den jødiske diaspora
 Diaspora – udlændighed, oprindelig det jødiske folks udlændighed, senere brugt mere generelt.
 Diaspora (server) – en webserver, der implementerer et distribueret socialt netværk